El término pichichi puede referirse:

 a Rafael Moreno "Pichichi", histórico jugador del Athletic Club que jugó entre 1911 y 1921 y que da nombre al Trofeo Pichichi;
 al Trofeo Pichichi, premio otorgado por el diario Marca al máximo goleador de la primera división de la Liga Española;
 al pichichi, nombre común de Dendrocygna autumnalis. 
 platillo de la gastronomía local, en algunos lugares (Veracruz, Sinaloa y otros).
 a Daniel Scioli,  político argentino y ex-candidato a la presidencia, apodado Pichichi.

fr:Meilleurs buteurs du championnat d'Espagne de football#Classement des Pichichi par saison